

Muziek 
 High Energy (Freddie Hubbard) - album van Freddy Hubbard uit 1974
 High Energy (James Cotton) - album van James Cotton uit 1975
 High Energy (album van The Supremes) - album van The Supremes uit 1976
 High Energy (single van The Supremes) - single van bovengenoemd album
 High Energy (La Bionda) - album van La Bionda uit 1979
 High Energy (album van Evelyn Thomas) - album van Evelyn Thomas uit 1984
 High Energy (single van Evelyn Thomas) - single van bovengenoemd album

 Hi-NRG (uitgesproken als 'High energy') - muziekstroming uit de jaren 1970-1980

Astronomie en natuurkunde 
 High Energy Density Physics - wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van de plasmafysica
 Advances in High Energy Physics - wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van de plasmafysica
 Journal of High Energy Physics - wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van de plasmafysica
 High Energy Astronomy Observatory (HEAO-1, HEAO-2 en HEAO-3) - een drietal Amerikaanse ruimtetelescopen
 High Energy Transient Explorer (HETE en HETE-2) - een tweetal Amerikaanse satellieten voor onderzoek naar gammaflitsen
 High Energy Gamma Ray Astronomy (HEGRA) - Duits, Spaans en Armeens experiment met Tsjerenkov-effect-telescopen in La Palma
 High Energy Stereoscopic System (H.E.S.S.) - Duits netwerk van Tsjerenkov-effect-telescopen in Namibië, opvolger van HEGRA